Ла́нсиум () — олиготипный род двудольных цветковых растений, включённый в семейство .

Ботаническое описание 
Представители рода — двудомные или однодомные деревья, покрытые простым опушением. Листья пальчато-рассечённые, листочки супротивные или очерёдные, последний из них расположен почти перпендикулярно остальным.

Цветки однополые (более мелкие) или обоеполые (крупнее мужских), собранные в колосовидные, кистевидные или метёлковидные соцветия. Чашечка пятираздельная, чашелистики нахлёстывающиеся друг на друга. Венчик состоит из пяти свободных друг от друга лепестков, приросгих к тычиночной трубке. Тычинки сросшиеся в бокаловидную или шаровидную тычиночную трубку с (8)10 пыльниками. Завязь 3—5-гнёздная, в каждом гнезде по 1 семязачатку.

Плод — 1—5-семянная ягода, в каждом отделе по 1—2 семени. Семена с развитым ариллусом.

Число хромосом 2n = 144.

Ареал 
Два вида распространены только на островах Малезии. Родина типового вида, часто выращиваемого как плодовое дерево, точно не установлена, это может быть также Малезия или же южный Таиланд.

Таксономия

Синонимы

Виды

Примечания

Литература 
 

Мелиевые